Henk de Looper (hokej na travi) (1912. – 2006.), nizozemski reprezentativac u hokeju na travi
Henk de Looper (umjetnik), (1931. – 1998.), nizozemski umjetnik